Девід Данбар Б`юїк (, , Арброрт, Ангус, Шотландія — , Детройт, Мічиган США) —  американський винахідник, уродженець Шотландії, відомий тим, що заснував Buick Motor Company. Він очолював цю компанію та її попередника з 1899 до 1906 року, тим самим допомагаючи створити одну з найуспішніших марок з назвами в історії автомобільних транспортних засобів США.

Біографія 
Б'юїк народився в Арброті, Ангус, Шотландія, і переїхав до Детройта у віці двох років зі своєю сім'єю. Він залишив школу в 1869 році і працював у компанії, яка виробляла сантехнічні вироби.  Коли в 1882 році компанія зіткнулася з проблемами, він разом із партнером взяв її на себе. У цей час Б'юїк почав демонструвати свою майстерність як винахідник, створивши безліч нововведень, включаючи спринклер для газону та спосіб остаточного покриття чавуну склоподібною емаллю, що дозволило виробляти «білі» ванни з меншими витратами. Хоча чавунні ванни в наш час є рідкістю, цей метод все ще використовується для їх емалювання. Завдяки поєднанню інновацій Б'юїк та надійного управління бізнесом його партнера компанія стала досить успішною.

Buick Motor Company 
Протягом 1890-х років Б'юїк зацікавився двигунами внутрішнього згоряння і почав експериментувати з ними. Він витрачав мало часу на сантехнічний бізнес, і його бізнес-партнер нетерпляче ставився до нього. Товариство було розірвано, а компанія продана.

Тепер Б'юїк мав час і капітал, щоб працювати над двигунами на повну ставку, і він створив нову компанію, Buick Auto-Vim and Power Company, для цього. Заявленою метою компанії був випуск двигунів для сільськогосподарських потреб. Незабаром звернувся до розробки цілісного автомобіля, а не просто двигуна. Він також зосередився на дослідженнях і розробках за рахунок виробництва та збуту. Результатом стало те, що він спожив свій капітал на початку 1902 року, не принісши жодної суттєвої віддачі, лише одну машину.

На початку 1902 року він заснував виробничу компанію Buick з метою маркетингу двигунів для інших автомобільних компаній, виробництва та продажу власних автомобілів. Виникли проблеми з виробництвом та розробкою, і наприкінці 1902 року у Б'юїка залишилося лише грошей, щоб показати свою роботу. Зосередження уваги на розробці створило революційний двигун верхнього клапана «Клапан в голові». Цей спосіб конструкції двигуна дає набагато потужніший двигун, ніж конкуруюча конструкція двигуна з бічними клапанами, що використовувалася на той час усіма іншими виробниками. Сьогодні більшість виробників автомобілів використовують двигуни з накладними клапанами, але зараз лише GM та Chrysler виробляють варіант «штовхача» з будь-якою регулярністю. Оскільки верхні кулачкові двигуни є варіантами конструкції двигунів OHV, справедливо класифікувати практично всі сучасні двигуни як похідні винаходу Б'юїка.

Гроші знову закінчилися, і в 1903 році Б'юїк був змушений зібрати більше грошей за рахунок позики в 5000 доларів (що дорівнює 142 278 доларів на сьогодні) від друга та колеги-любителя автомобілів Бенджаміна Бріско. За допомогою цієї фінансової допомоги Buick створив Buick Motor Company, яка врешті-решт стане наріжним каменем імперії General Motors.

Пізні життєві та ділові крахи 
У 1906 році Б'юїк прийняв вихідну допомогу і залишив засновану ним компанію, маючи в своєму розпорядженні лише одну частку компанії. Тоді президент Buick, Вільям К. Дюрант, купив у нього цю частку за 100 000 доларів, що дорівнює 2 845 556 доларів на сьогодні .

Після невдалих інвестицій у каліфорнійську нафту та землю Флориди та спроби (разом із сином Томом) виготовити карбюратори, Б'юїк коротко повернувся до автомобільного бізнесу в 1921 р., будучи президентом короткочасної компанії Lorraine Motors, а в 1923 р. з дизайном Данбара, автомобільного прототипу. 

В інтерв’ю історику Брюсу Кеттону в 1928 році Б'юїк зізнався, що був майже повністю розбитим, не міг дозволити собі навіть телефон, і працював інструктором у Детройтській торговій школі . Наступного року він помер від раку товстої кишки рано вранці 5 березня 1929 року близько 6 години ранку у віці 74 років  і був похований на кладовищі Вудмір у Детройті, штат Мічиган.

Коментатор Теодор Ф. Макманус зазначив, що «Слава манила Девіда Бьюїка. Він відпив чашу величі, а потім пролив те, що вона тримала» . У 2000 році автомобільний історик Вінсент Курчо зауважив, що «На сьогоднішній день понад 35 000 000 автомобілів були побудовані на його ім'я, яке ніколи не загубиться в історії» .

Він був прийнятий до Автомобільної зали слави в 1974 році.

Примітки

Посилання 

Винахідники США
Шотландські винахідники
Інженери США